De Klep Dominicaner Weizen is een Nederlands bier van het type weizenbier, dat wordt gebrouwen bij Brouwerij De Fontein voor brouwerijhuurder café De Klep.

Het bier wordt omschreven als een romig-fris, fruitig weizenbier, gebrouwen met gerstemout en tarwemout.

Zie ook 
 Stadsbrouwerij De Klep
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Website van de stadsbrouwerij
 Untappd

Nederlands biermerk
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo